Pokrow (kyrillisch Покров) ist:

 der Name einer Stadt in Russland, siehe Pokrow (Russland)
 der Name einer Stadt in der Ukraine, siehe Pokrow (Ukraine)